Fortune — пятый студийный альбом Криса Брауна, выпущенный 29 июня 2012 года. Для записи альбома Крис Браун работал с несколькими продюсерами, в том числе The Underdogs, Polow Da Don, Runners, Danja, Fuego и другими.

Об альбоме 
Из альбома было реализовано четыре сингла. Turn Up the Music является первым синглом. Он достиг № 10 в США Billboard Hot 100, и номер один в чарте Великобритании.

Песни Sweet Love, Till I Die вместе с Big Sean, Wiz Khalifa и Don’t Wake Me Up были выпущены в качестве второго, третьего и четвёртого сингла с альбома соответственно.

Синглы 
Песня Turn Up the Music была выпущен в качестве первого сингла с альбома. Песня была выпущена в США 7 февраля 2012 года, и выпущена через ITunes магазины по всему миру 10 февраля 2012 года. Музыкальные критики дали «Turn Up the Music» положительные отзывы. Песня достигла номера 10 в США Billboard Hot 100.

Песня Sweet Love была выпущена в качестве второго сингла с альбома. Песня была выпущена в США 10 апреля 2012 года, и выпущена через ITunes магазины по всему миру 13 апреля 2012 года. Музыкальные критики высоко оценили сексуальность песни.

Песня Till I Die в исполнении Big Sean и Wiz Khalifa была выпущена в качестве третьего сингла с альбома, была выпущена в США 17 апреля 2012 года.

Песня Don't Wake Me Up была выпущена в качестве четвёртого сингла с альбома.

Список композиций 

(*) сопродюсер

Семплы
 «Party Hard / Cadillac (Interlude)» содержит часть песни «Computer Love», написанной Shirley Murdock, Larry Troutman и Roger Troutman.

Чарты

История релиза

Примечания 

Альбомы RCA Records
Альбомы Криса Брауна
Альбомы, спродюсированные Boi-1da